Bad Teacher - Una cattiva maestra (Bad Teacher) – film del 2011 diretto da Jake Kasdan 
Bad Teacher – serie televisiva statunitense del 2014